Карантуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ренна, 55 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2017 року до Карантуар приєднали колишній муніципалітет Кельнек.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2708,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Карантуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Карантуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан